Натуральне число 723
 723 рік до нашої ери
 723 рік нашої ери